HHSB steht für:
 Bahnhof Hasbergen in Niedersachsen
 Flughafen Assab in Eritrea (IATA-Code)

Abkürzung